Stanley Roberts (1916-1982), sceneggiatore statunitense
Stanley Corvet Roberts (n. 1970), cestista statunitense